Эндимион (Endymion) может означать:

Имена:
 Эндимион — герой греческой мифологии. В честь него названы многие произведения, в том числе поэмы (Китс, Филипс, Фонтенель и другие), проза (Дизраэли, Симмонс, Хейденстам) и картины, в основном академистов
 Эндимион Портер () — посол и придворный Карла I
 Эндимион Портер Вилкинсон () — британский востоковед
 Эндимион Вампиров — один из псевдонимов П. В. Быкова

 Названия
 «Эндимион» — научно-фантастический роман американского писателя Дэна Симмонса.
 (342) Эндимион — астероид. открытый в 1892 году
 Эндимион — бриг русского Черноморского флота, ок. 1835−1850
 HMS Endymion — корабль Королевского флота (всего было названо четыре)
 Enema endymion — вид жука семейства пластинчатоусых
 Эндимион испанский — вид многолетних луковичных травянистых растений семейства Спаржевые.
 Endymionia или Endymion — род трилобита
 Endymión — мадридское издательство
 Endymion — британский исполнитель хардкор-техно
 Endymion — глава из манги «Сейлор Мун»